Билингс има више значења:
 Билингс
 Округ Билингс (Северна Дакота)
 Билингс (Мисури)
 Билингс (Оклахома)